Liga Socialista dos Trabalhadores - a partir de 1989, a "Frente da Esquerda Revolucionária"
Landing Ship Tank - designação militar de navios de guerra utilizados durante em sua maioria durante a Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de siglas